Љано Пријето има више значења:

 Љано Пријето (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Љано Пријето (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику